Rugetu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rugetu (Mihăești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Rugetu (Slătioara), Dorf im Kreis Vâlcea